Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1956 года прошёл 11—12 февраля на стадионе «Бислетт» в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 45 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1956 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)